686 км, 686-й киломе́тр — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 686 км — раздельный пункт в Воронежской области на железнодорожной линии Грязи — Поворино Мичуринского региона Юго-Восточной железной дороги. Код 599010
 686 км — разъезд, Восточно-Сибирская железная дорога (Республика Бурятия). Код 905712
 686 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Юго-Восточная железная дорога (Белгородская область). Код 439019
 686 км — упразднённый/недействующий остановочный пункт, Горьковская железная дорога (Нижегородская область). Код 267021
 686 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Северная железная дорога, линия Коноша — Вологда, Ерцево, Коношский район, Архангельская область. Код 292959